Alcachofilla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Catananche caerulea.
 El nombre común de la planta Cynara humilis.